Parlament Irlandii odnosi się do następujących parlamentów i zgromadzeń:

Przed podziałem Irlandii 
 Parlament Królestwa Irlandii – parlament Królestwa Irlandii w latach 1291 -1800
 Irlandzki Parlament – nazwa organu legislacyjnego w Irlandii w 1914.
 Dáil Éireann – parlament rewolucyjny w latach 1919-1922

Po podziale Irlandii 
 W Irlandii
 Parlament Południowej Irlandii – parlament do południowej Irlandii latach 1920-1921.
 Oireachtas – parlament Wolnego Państwa Irlandzkiego w latach 1922-1937
 Oireachtas – parlament w obecnej Irlandii.
 W Irlandii Północnej:
 Parlament Irlandii Północnej – parlament w latach 1920-1972.
 Zgromadzenie Irlandii Północnej – umowa z Sunningdale (Sunningdale Agreement) z 1973 roku
 Zgromadzenie Irlandii Północnej – powstały w 1998 roku w wyniku porozumienia wielkopiątkowego.